Borne pode ser:

 Borne - peça com ou sem revestimento, onde passa e se fixa um fio ou ligam-se, mecanicamente, dois ou mais componentes eléctricos.
 Borne (Países Baixos), uma cidade do leste dos Países Baixos na província de Overijssel
Alburno, nome pelo qual é conhecido o alburno, a parte viva do xilema

Borne é também o nome de diversas comunas de França:
Borne (Ardèche), no departamento de Ardèche
Borne (Haute-Loire), no departamento do Haute-Loire

Ver também 
 Bornes

Desambiguação